Александр Кессених:
 Кессених, Александр Николаевич (1905—1987) — советский учёный в области морского авиастроения. 
 Кессених, Александр Владимирович (род. 1932) — советский, российский учёный-физик, историк науки.